Улица Куренкова — улица в Зареченском районе города Тулы.

История 
До 1966 года улица Куренкова называлась Северной улицей. В апреле 1966 года постановлением исполкома горсовета Северная улица была переименована в честь революционного и партийного деятеля Фёдора Михайловича Куренкова, имя которого улица носит по настоящее время.

Улица имеет частную, одно- и двухэтажную застройку.

Текущая ситуация 
Несколько домов на улице Куренкова имеют статус домов образцового содержания и грамоты за лучшие  придомовые территории.

Местоположение 
Пролегает в частном секторе Зареченского округа от улицы Кропоткина до пересечения с улицей Гончарова.

Пересекает следующие улицы:
 улицу Кропоткина
 улицу Токарева
 улицу Нормандия-Неман
 улицу Писемского
 улицу Гончарова

Неподалёку находятся:
 Тулица (река)
 Баташевский сад
 Стадион завода «Штамп»
 Школа № 59

Источники 
 мемориальная доска на улице Куренкова
 Аполлонова. «Сын тульского пролетариата». — «Коммунар», 1965, 25 декабря.
 Тюрин А. «Фёдор Куренков».— «Коммунар», 1969, 17 июля.
 Рутин А. «Оружие сормовским рабочим».— «Молодой коммунар», 1975, 5 декабря.
 https://web.archive.org/web/20091020195609/http://tula.fatal.ru/pages/streets/
 http://kprftula.narod.ru/Rev2.files/Kur.htm
 https://web.archive.org/web/20110105170110/http://kprf-tula.ru/download/M.I.Sotnikov.doc
 https://web.archive.org/web/20160304122343/http://www.tula.ru/2485/

Ссылки 
 http://www.tulagorod.ru/
 http://www.tula.ru/

Улицы Тулы